Кубок Кремля 1999 года в женском одиночном разряде проводится в четвёртый раз. В основной сетке турнира 28 участниц, пятеро из которых проходят по результатам квалификации, и ещё двое получили специальное приглашение от организаторов.

Мари Пьерс защищала свой прошлогодний титул, но проиграла в уже в первом матче.

Посев 
Первые четверо сеянных участниц начинают турнир со второго круга.

  Мари Пьерс (Второй раунд)
  Барбара Шетт (Финал)
  Жюли Алар-Декюжи (Четвертьфинал)
 ' Натали Тозья (Титул)

 Доминик ван Рост ''(Полуфинал) 
 Кончита Мартинес ''(Первый раунд) 
 Сандрин Тестю ''(Первый раунд) 
 Елена Лиховцева ''(Первый раунд)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 1999